Dudi Sela e Jimmy Wang erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Tomasz Bednarek e Adil Shamasdin hanno battuto in finale Gero Kretschmer e Michael Venus 7–5, 6–7(5–7), [10–8]

Teste di serie 

  Gero Kretschmer /  Michael Venus (finale)
  Paul Hanley /  André Sá (semifinali)

  Tomasz Bednarek /  Adil Shamasdin (Campioni)
  James Cerretani /  Andreas Siljeström (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open Guadeloupe 2014